Radslavice est un toponyme qui peut désigner :

Radslavice, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Radslavice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Horní Radslavice, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie